

Een West-Europese achternaam
Albert Kraus, Nederlandse kickbokser
Alfredo Kraus, Spaanse operazanger
Fritz Rudolf Kraus, Duitse hoogleraar assyriologie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Jacob Kraus, Nederlands waterbouwkundige en minister van Waterstaat
Joseph Martin Kraus, Duitse componist
Karl Kraus, Joods-Oostenrijkse dichter, schrijver en journalist
Marianne Kraus, Duitse kunstschilder en hofdame
Marinus Kraus, Duits schansspringer
Ryszard Kraus, Pools voetballer
Tomáš Kraus, Tsjechisch freestyleskiër
Zdeněk Kraus, Nederlandse regisseur en scenarioschrijver van Tsjechische komaf

Zie ook 
 Krause (doorverwijspagina)
 Krauss (doorverwijspagina)